Флаг Квебека — флаг провинции Квебек.
 Флаг Квебека (город) — флаг города Квебек.